Az Amerikai Egyesült Államok legfőbb ügyésze az Egyesült Államok Igazságügyi minisztériumának vezetője és a szövetségi kormány legfontosabb jogásza. Az ország elnökének első számú jogi tanácsadója és a kabinetjének tagja.

A legfőbb ügyészt az Egyesült Államok elnöke jelöli a Szenátus tanácsadásával, majd az hagyja jóvá. A pozíció hetedik az elnöki utódlási sorrendben.

A jelenlegi legfőbb ügyész Merrick Garland 2021. március 11. óta. Garland jóváhagyásáig Monty Wilkinson volt a megbízott ügyész.

Párthovatartozás

Legfőbb ügyészek listája

Források 

 Az Igazságügyi Minisztérium hivatalos weboldala

Hivatkozások 

Amerikai politikai listák
Politikusok listái
Kormányzat az Egyesült Államokban